NGC 4363 (другие обозначения — ZWG 352.32, PGC 40233) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4363
Дракон (созвездие)